Filipówka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Filipówka (Borowie), Ort in der Gmina Borowie, Powiat Garwoliński, Woiwodschaft Masowien
 Filipówka (Kętrzyn), Ort in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Philippsdorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Filippowka